Иванов, Юрий Александрович (1928—2018) — советский государственный деятель.
 Иванов, Юрий Александрович (род. 1929) — советский учёный-океанолог.